D46 (Ardennes), een departementale weg in het Franse departement Ardennes
 D46 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D46 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D46 (Tsjechië), een autosnelweg